Остров Десечео () — остров, расположенный в  Карибского моря в Атлантическом океане.

География 

Площадь приблизительно 1,5 км². Находится в 21 км к западу от Пуэрто-Рико, является его административной частью.

История 
Первым европейцем, посетившим остров был Христофор Колумб. Он открыл остров во время своей второй экспедиции к Новому Свету. Однако остров не имел названия до 1517 года.

Примечания

Ссылки 
 Desecheo Island National Wildlife Refuge website